Milledgeville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Milledgeville (Georgia)
Milledgeville (Illinois)
Milledgeville (Ohio)
Milledgeville (Tennessee)